GIMAP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 337 амінокислот, а молекулярна маса — 38 017.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, ліпідних краплях.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки